Time-Sharing bezeichnet:
 im Hotel- und Touristikbereich eine zeitanteilige Nutzung einer Wohneinheit in einer Ferienanlage, siehe Ferienwohnrecht
 Time-Sharing (Informatik), ein Verfahren, um mehrere Benutzer an einem Computer quasi gleichzeitig arbeiten zu lassen

Siehe auch:
 Time-Sharing Option (TSO), ein interaktiver Kommandozeileninterpreter für IBM-Großrechner-Betriebssysteme z/OS, bei der Benutzer für eine gewisse Zeit die CPU zugeteilt bekommen, während die anderen Nutzer in Warteposition stehen
 Compatible Time-Sharing System (CTSS), eines der ersten Mehrbenutzersysteme in den 1960er und 1970er Jahren
 Incompatible Timesharing System (ITS; Wortspiel auf CTSS), ein am MIT geschriebenes freies Betriebssystem für die Rechner der PDP-10-Serie von DEC